The Canyon steht für:

 The Canyon (2009), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2009
 The Canyon (Philip Glass), symphonisches Werk des US-amerikanischen Komponisten Philip Glass